Moulins – comune francese nel dipartimento dell'Aisne
 Moulins – comune francese nel dipartimento dell'Allier
 Moulins – comune francese nel dipartimento Ille-et-Vilaine
 Moulins – comune francese soppresso, nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Moulins-en-Tonnerrois – comune francese
 Moulins-Engilbert – comune francese
 Moulins-la-Marche – comune francese
 Moulins-le-Carbonnel – comune francese
 Moulins-lès-Metz – comune francese
 Moulins-Saint-Hubert – comune francese
 Moulins-sur-Céphons – comune francese
 Moulins-sur-Orne – comune francese
 Moulins-sur-Ouanne – comune francese

Pagine correlate 
 Moulines